Bytom Open 2007, właśc.  ZRE Katowice Bytom Open 2007 lub Polska Energia Open - Bytom 2007 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2007 z cyklu Bytom Open rozgrywany w dniach 11–17 czerwca 2007 roku w Bytomiu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 30 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2007
2007 w tenisie ziemnym
2007 w polskim sporcie